Міра́нда — власна назва.

Особи 
 Міранда — жіноче ім'я
 Міранда — прізвище та псевдонім
 Міранда — героїня п'єси «Буря» Вільяма Шекспіра

Твори 
 Міранда — роман польського письменника Антоні Ланге, опублікований 1924 року
 Міранда — італійський фільм, 1985
 Міранда — британський фільм, 2002
 Міранда — британський телесеріал, 2009—2015

Топоніми

ГЕС Міранда (Мінас-Жерайс)

Міранда (штат Венесуели)

ГЕС Міранда (Астурія)
 Бельмонте-де-Міранда
 Міранда-де-Арга
 Міранда-де-Асан
 Міранда-де-Ебро
 Міранда-дель-Кастаньяр

Міранда (муніципалітет)

Міранда-ду-Дору
 Міранда-ду-Дору (парафія)
 Міранда-ду-Корву
 Мірандська гідроелектростанція

Інше 
 Міранда — супутник Урана
 Міранда — мова програмування
 Miranda IM — клієнтська програма для обміну повідомленнями по декількох протоколах

Див. також 
 Міранд (значення)